Чемпіонат Уельсу з футболу 2014—2015 — 23-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном вдев'яте став Нью-Сейнтс.

Клуби

Перший раунд

Підсумкова таблиця 

 
 

  

Позначення:

Результати

Другий раунд

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

  

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА 2015—2016

Півфінали

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 травня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 травня 2015

|}

Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 травня 2015

|}

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт прем'єр-ліги
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 

2014—2015
Уельс
Уельс